

Geografia 
San Felipe (Guatemala) — cidade do departamento de Retalhuleu
San Felipe (Venezuela) — capital do estado de Yaracuy
San Felipe (distrito) — no departamento de Cajamarca, Peru
San Felipe de Puerto Plata —  capital da província de Puerto Plata, República Dominicana

Chile 
San Felipe de Aconcágua — província da região de Valparaíso
San Felipe (Chile) — comuna da região de Valparaíso

Estados Unidos 
San Felipe Pueblo (Novo México) — região censitária
San Felipe (Texas) — cidade

Municípios do México 
San Felipe (Iucatã)
San Felipe (Guanajuato)
San Felipe de Jesús — do estado de Sonora
San Felipe del Progreso — do estado do México

Venezuela 

Desambiguações de topônimos